Borchardt är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Georg Borchardt (1871–1943), tysk författare under pseudonymen Georg Hermann
 Karl Wilhelm Borchardt (1817–1880), tysk matematiker
 Ludwig Borchardt (1863–1938), tysk egyptolog
 Oscar Borchardt (1845–1917), tysk jurist
 Rudolf Borchardt (1877–1945), tysk författare

Se även 

 Borchard
 Burchard
 Burchardt

Tyska efternamn